Сент-Китс и Невис принимали участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в первый раз за свою историю, но не завоевали ни одной медали. Сборную страны представляли 10 участников, из которых 6 женщин.

Предыстория 
Любительская легкоатлетическая ассоциация Сент-Китс и Невис была образована в 1977 году и вступила в Международный олимпийский комитет в 1993 году. До Олимпийских игр Ким Коллинз завоевал бронзовую медаль на Играх CARIFTA в категории до 20 лет. На чемпионате мира по лёгкой атлетике 1995 года  и Ким Коллинз участвовали в эстафете 4 × 100, но не прошли дальше первого этапа.

Лёгкая атлетика 

Сент-Китс и Невис отправили десять участников на Олимпийские игры 1996 года, что является самым большим показателем для страны. Ким Коллинз, единственный представитель Сент-Китс и Невис, участвовавший в индивидуальных соревнованиях, в возрасте 20 лет участвовал как в спринте на 100 м, так и в эстафете 4 × 100 м. В первом забеге на 100 м он занял третье место со временем 10.27, чего было достаточно, чтобы пройти в четвертьфинал. Во втором забеге Коллинз финишировал со временем 10.34, чего оказалось недостаточно для прохождения в полуфинал.

Команда для эстафеты 4 × 100 м состояла из , , Кима Коллинза и . Они закончили первый этап со временем 40.12, заняв четвёртое место. Этого времени оказалось недостаточно, чтобы пройти в следующий раунд, и они были исключены из соревнований.

 была единственной женщиной, выступавшей в индивидуальном забеге на 400 м. Она завершила первый забег со временем 52.48 и заняла пятое место. С этим временем она прошла в четвертьфинал. В четвертьфинале её время улучшилось до 52.24, что уже оказалось недостаточным для выхода в полуфинал.

, ,  и  участвовали в эстафете 4 × 100 м. Команда не финишировала, и поэтому не прошла в следующий этап соревнований.

Сент-Китс и Невис также участвовали в эстафете 4 × 400 м. Бернадет Прентис, Дайана Фрэнсис, Вальма Басс и  участвовали в эстафете 4 × 400 метров. Три из четырёх спортсменок также участвовали в других соревнованиях на этих Играх. Команда финишировала со временем 3:35.12, заняв седьмое место в своём забеге. Они не прошли в следующий раунд и были исключены.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года